Ready for War — п'ятнадцятий студійний альбом американського репера Pastor Troy, виданий лейблом Real Talk Entertainment 9 червня 2009 р. Виконавчий продюсер: Деррік «Sac» Джонсон. Зведення: Big Hollis. Мастеринг: Кен Лі.

Список пісень

Чартові позиції

Посилання 

Альбоми Pastor Troy
Англомовні музичні альбоми